Arley (motorfiets), een Nederlands motorfietsenmerk
Arley (Engeland), een plaats in Engeland
Arley (Alabama), een plaats in de Verenigde Staten